Viktoria Luise ist der Name folgender Personen:

 Viktoria Luise von Preußen (1892–1980), Tochter von Kaiser Wilhelm II. und Kaiserin Auguste Viktoria

Viktoria Luise, Victoria Luise bzw. Victoria Louise ist der Name folgender Fahrzeuge:

 SMS Victoria Louise, Panzerdeckkreuzer/Großer Kreuzer der deutschen Marine
 Prinzessin Victoria Luise, als Kreuzfahrer gebautes Passagierschiff
 Victoria Luise, Schnelldampfer, zum Kreuzfahrtschiff umgebaut, siehe Deutschland (Schiff, 1900)
 Zeppelin LZ 11 Viktoria Luise, Verkehrsluftschiff, siehe LZ 11